Passeig de Valldaura – via di Barcellona
 Valldaura – stazione della metropolitana di Barcellona